Persching bezeichnet 

 im pfälzischen Dialekt
  die Frucht des Pfirsichbaums
  das weinhaltige Mischgetränk Persching, siehe Schorle#Weinschorle

 Persching (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten